Ахмед Рашид (; род.  ) – пакистанский журналист, писатель и гражданский активист, автор множества книг об Афганистане, Пакистане и Центральной Азии.

Биография 

Окончил колледж Малверн, государственный колледж Лахора и  колледж Фитцвильям в Кембридже. После окончания университета провел около десяти лет в горах Белуджистана (Западный Пакистан), где пытался организовать восстание против военной диктатуры Айюб Хана и Яхья Хана. После поражения начал писать о своей родине. 

Более двадцати лет был корреспондентом Daily Telegraph и   в Афганистане, Пакистане и Центральной Азии. В настоящее время пишет для Wall Street Journal, ,  и в научные журналы. Регулярно появляется в эфире CNN и BBC World. Известен как критик администрации Буша по поводу войны в Ираке и пренебрежением Талибской проблемы. В 2000 году опубликовал книгу «Талибан: Воинстующий Ислам, Нефть и фундаментализм в Центральной Азии», которая стала бестселлером в течение пяти недель и была переведена на 22 языка с общим тиражом более 1.5 миллиона экземпляров с момента 11 сентября 2001 года. Проживает в городе Лахор, Пендждаб, Пакистан со своей женой и двумя детьми.

Разделяет взгляды Революционной ассоциации женщин Афганистана (RAWA) о положении женщин в современном Афганистане.

Избранные произведения 
 The Resurgence of Central Asia: Islam or Nationalism?. — , 1994. ISBN 1-85649-131-5.
 . — Yale University Press, 2000. ISBN 0-300-08340-8.
 . — Yale University Press, 2002. ISBN 0-300-09345-4. (Hyderabad: Orient Longman, 2002)
 Descent into Chaos: The United States and the Failure of Nation Building in Pakistan, Afghanistan, and Central Asia. — Viking, 2008. ISBN 978-0-670-01970-0.
 Taliban: The Power of Militant Islam in Afghanistan and Beyond, 2nd ed. — I.B.Tauris, 2010. ISBN 978-1-84885-446-8
 Pakistan on the Brink: The Future of America, Pakistan, and Afghanistan. — Viking Adult, 2012. ISBN 978-0-670-02346-2.

 переводы на русский язык

Примечания

Ссылки 
 

Журналисты Пакистана
Общественные деятели Пакистана
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Фицуильям-колледжа (Кембридж)